Код Лиоко: Эволюция () — французский телесериал. Пятый сезон мультипликационного сериала «Код Лиоко». Вышел в эфир 19 декабря 2012.

Эволюция снята в стиле «Live Action/CGI Series». Это значит, что в фильме снимались реальные актёры и использовалась стандартная 3D-анимация, в отличие от первых четырёх сезонов Кода Лиоко — там, наряду с 3D, использовались стандартная 2D анимация.

Описание 
Два параллельных мира в телесериале «Код Лиоко Эволюция» — наша планета Земля и её планета-двойник Лиоко — некогда были спасены от смертельной опасности. Пятеро простых земных подростков, которые имеют способность переходить из одного мира в другой, сразились с самым мощным суперкомпьютером Вселенной и его монстрами. Всем казалось, что отныне и на Земле и на её виртуальном двойнике всё будет мир и благополучие.

Но мощный кибермозг компьютера затаился лишь на время, чтобы разработать новые планы по уничтожению жизни в обоих мирах. И теперь пятью землянам снова пригодятся их способности. Но и помощь тоже не помешала бы…

В отважные ряды спасателей мира вливаются два новых бойца. Теперь у Жереми, Одда, Ульриха, Юми и Аэлиты появились новые друзья. Могучий воин Уильям Данбар, несомненно, будет полезен, как мощная ударная сила, которая сможет сражаться с фантомами и монстрами. А необыкновенные инженерно-изобретательские таланты Лоры Готье помогут разработать и использовать новейшие способы борьбы с главой всех разрушительных сил Лиоко — суперкомпьютером.

Битвы предстоят нешуточные. Теперь только от этих смельчаков зависит, выживут ли наши миры, или их поглотит искусственный разум.

Новые персонажи

Лора Готье 
Лора Готье () — эпизодический персонаж, который появляется в «Эволюции» в лице седьмого Лиоко-Воина. Лора интересуется компьютерными играми (скорее, их созданием) и виртуальной реальностью. Она умная, как и Жереми, это доказывается тем, что Лора, в целях самозащиты, изменила систему «Возвращения в прошлое» так, чтобы на неё этот процесс никак не влиял, как и на воинов Лиоко. Она также амбициозная, крайне любопытная, проводит много времени в библиотеке, постоянно работает и очень любит учиться. Была изгнана из команды воинов Лиоко за манипулирование Уильямом и попытку самостоятельно, объединившись с ним, уничтожить Ксану без ведома остальных, что в итоге обернулось большим риском снова потерять Уильяма из состава союзников.

Роль играет Полин Серье.

Лоувел Тайрон 
Лоувел Тайрон () — новый злодей, появившийся в «Коде Лиоко Эволюции», создатель Кортекса.

Был помощником Франца Шеффера, как стало известно из эпизода «Обратный отсчёт», но его выгнали из команды, так как Тайрон хотел использовать их совместные разработки в своих интересах. Он предал Франца и за несколько лет (2003-2006 гг.) построил свой собственный суперкомпьютер, на котором и создал Кортекс. После пропажи Шеффера женившийся на его жене появляется впервые в Игровой части (точнее в видео взятое с Кортекса) фильма в 6 серии, в живую появившись в 26. Так же он разработал Непобедимый Отряд который защищал Ядро Кортекса от потери данных, до изобретения отряда он выполнял эту функцию при помощи «пирамидок» внутри ядра, резко вылезающих и сбивающих платформы (что было только в 6 серии). Под конец сериала обновивший Кортекс (В 26 серии) что не дало на нём больше землетрясений, открывающих врата в Ядро (которые могла открыть также Аэлита), что не понравилось Одду, также он хотел забрать Аэлиту в 26 серии (что бы не открылись врата). Выключая компьютер, он получил вирус, разработанный Лорой. Далее о его деятельности история умалчивает.

Роль играет Франк Бекман.

Актёры

Список серий

См. также 
 Код Лиоко

Ссылки 
 Официальный сайт сериала
 Код Лиоко вики, посвящённая «Код Лиоко»

Мультсериалы 2013 года
Мультсериалы Франции
Фантастические мультсериалы